Parnamirinense – abitanti di Parnamirim (Pernambuco)
Parnamirinense – abitanti di Parnamirim (Rio Grande do Norte)